Weibern kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weibern, Rheinland-Pfalz, kommun,

Österrike 

 Weibern (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Grieskirchen,